Kecamatan Wonotunggal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Wonotunggal (distrikt i Indonesien, lat -6,98, long 109,74), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Wonotunggal (distrikt i Indonesien, lat -7,01, long 109,76), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar